Палкин Водопой — посёлок в Краснозёрском районе Новосибирской области. Входит в состав Лобинского сельсовета.

География 
Площадь посёлка — 33 гектара.

Население

Инфраструктура 
В посёлке по данным на 2007 год отсутствует социальная инфраструктура.

Примечания 

Населённые пункты Краснозёрского района